Катери́на Вале́нте (; род. 14 января 1931 в Париже, Франция) — итальянская певица, популярная в мире в 1950-х и 60-х годах.

Биография 
Родилась в итальянской цирковой семье: её мать была клоуном, а отец — аккордеонистом. В детстве тоже работала в цирке.

К 1953 году Валенте уже работала певицей в Европе несколько лет, но путь её к международной славе отсчитывается с момента, когда она стала выступать в Германии как вокалистка с оркестром Курта Эдельхагена. Вскоре с Катериной подписал контракт лейбл звукозаписи Polydor; в том же году у неё вышли первые записи, а вскоре она уже записала на свой счёт первые большие хиты — две песни, написанные кубинским композитором Эрнесто Лекуоной: первым большим успехом была «Malagueña», сначала попавшая в чарты в континентальной Европе, потом в Великобритании, в а итоге и в США, а потом была «Andalucia», которая была несколько позже переиздана в англоязычной версии под титулом «The Breeze and I» и так попала в первую десятку и в Великобритании, и в США.

Катерина Валенте была популярна во многих странах Европы и мира, записывая хиты на целом ряде языков: английском, французском, немецком, итальянском, испанском и шведском. В Италии она попадала в чарты с такими песнями, как «Till», «Personalita» и «Nessuno al Mondo» (все три по-итальянски), в Германии — с немецкоязычными «Ganz Paris Träumt von der Liebe», «Wo Meine Sonne Scheint» и «Steig in das Traumboot der Liebe», во Франции — с «Bimbombey», «39 Fievere» и «Saitôn-Jamais» (все три по-французски).

Дискография 
 См. «Caterina Valente § Discografia parziale» в ит. разделе.

Фильмография 
 См. «Caterina Valente § Filmografia parziale» в ит. разделе.

Награды 
 См. «Caterina Valente § Awards» в англ. разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Певцы и певицы Италии
Исполнители RCA Victor
Родившиеся в Париже
Исполнители шлягеров